hrabstwo Saline (ang. Saline County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Saline (ang. Saline County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Saline (ang. Saline County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Saline (ang. Saline County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Saline (ang. Saline County) w USA, w stanie Nebraska